Kokumin Minshutō steht für:
 Kokumin Minshutō (1950–1952), eine von 1950 bis 1952 bestehende politische Partei in Japan
 Kokumin Minshutō, eine 2018 gegründete politische Partei in Japan, siehe Volksdemokratische Partei (Japan)

ja:国民民主党